Ходжалы ()/Иванян () — населённый пункт в Нагорном Карабахе. Находится на международно признанной территории Азербайджана. Согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской республики, фактически контролирующей населённый пункт, является селом Иванян и расположен в Аскеранском районе НКР. Согласно административно-территориальному делению Азербайджанской Республики, является городом Ходжалы, административным центром Ходжалинского района Азербайджана.

География 
Расположен в 10 км к северо-востоку от Степанакерта (Ханкенди) на дороге, соединяющей Степанакерт и Агдам.

Этимология  

Согласно Р. Юзбашеву, топоним «Ходжалы» происходит от одного из родов шахсевенов.

История

Ходжалы-Кедабекская культура 

Вблизи Ходжалы находятся памятники Ходжалы-Кедабекской культуры, относящиеся к XIII—VII вв. до н. э.. Название получило по первым находкам памятников у сёл Ходжалы, а также Кедабека. Культура изучена по погребениям — грунтовым могилам, каменным ящикам и курганам с захоронениями. Для погребального инвентаря характерны бронзовые изделия: длинные мечи (самые древние на территории СССР), а также разнообразные бусы из стекла, сердолика и кости, каменные сосуды и много глиняных, различных форм, чернолощёных с резным орнаментом. В одном из курганов у Ходжалы была найдена агатовая бусина с именем ассирийского царя Ададнирари II. Племена Ходжалы-кедабекской культуры занимались земледелием и скотоводством (в том числе коневодством). Высокого развития у них достигла металлургия. Имеются основания полагать, что племена являлись отдалёнными предками современных народов Закавказья.

Советское время 
В апреле 1990 года Верховным Советом Азербайджанской ССР селу Ходжалы был присвоен статус города.

Карабахская война 
26 февраля 1992 года в ходе Карабахской войны Ходжалы перешёл под контроль армянских сил. Во время штурма и после него многие жители города погибли, произошла Ходжалинская резня.

Послевоенное время 
Властями Нагорно-Карабахской Республики населённый пункт считается селом и был переименован в Иванян в честь Христофора Иваняна.

Население 

Согласно азербайджанскому автору Р. Рзалы посёлок Ходжалы состоял из трёх частей: старинная часть была расположена на пересечении рек Ходжалы и Илис, второй Ходжалы был расположен на правом берегу реки Ходжалы и был основан в начале XX века переселенцами из других мест, третий же Ходжалы был расположен на месте пересечения рек Ходжалы и Каркарчай на территории старой почтовой станции и был основан беженцами в результате армяно-азербайджанской войны 1918—1920 гг.

По данным Кавказского календаря на 1910 год, в селе Ходжалы Шушинского уезда Елизаветпольской губернии в 1908 году проживало 184 человек, в основном азербайджанцев, указанных как «татары». Кавказский календарь на 1912 год указывает наличие в Шушинском уезде двух населённых пунктов с названием Ходжалу, в одном из которых проживало 172 азербайджанца (в источнике «татары»), в другом — 52 русских.

В 1987 году число азербайджанцев достигло 2025, в 1989 году — 2135, а уже в 1991 году — 6300 человек. Таким образом, всего за 5 лет, между 1987 и 1991 годами, число азербайджанцев в селе возросло более чем в 3 раза, причём в основном прибывшие азербайджанцы были из Степанакерта. В 1990 году в селе были размещены также около 300 турок-месхетинцев, бежавших из Узбекистана.

В 1988 году население Ходжалы составляло 2135 человек. Начиная с 1988 года, власти Азербайджана осуществляли в Ходжалы интенсивное строительство, население Ходжалы стремительно увеличивалось в том числе за счёт беженцев-азербайджанцев из Армении, а также турок-месхетинцев. Армянская сторона считала это целенаправленными действиями по изменению демографической ситуации в регионе.

В 1991 году население Ходжалы достигло 6300 человек.

Вот что пишет в своих воспоминаниях о посещении Ходжалы В. В. Кривопусков, занимавший в октябре — декабре 1990 года должность начальника штаба Следственно-оперативной группы (СОГ) МВД СССР в НКАО: Увиденное — впечатляло. Новые кирпичные дома вырастали, как грибы после дождя. И чем ближе к зоне аэропорта, тем дома строились крупнее и выше, словно для того, чтобы с их крыш можно было руками достать взлетающие самолёты… Масштабы возводимых объектов, горы кирпича, пиломатериалов, мешков с цементом, изобилие других строительных материалов казались тем более удивительными, что всё это полностью отсутствовало не только в армянских селах, но и в столице НКАО городе Степанакерте… Азербайджанские власти, как бы реализуя программы социально-экономического развития НКАО, целенаправленно использовали в одностороннем порядке союзные и республиканские средства для льготного безвозвратного финансирования индивидуального строительства в этом посёлке, переселяя в него не только беженцев из Армении, но и всех желающих из других районов Азербайджана. Таким новосёлам кроме льгот на строительство жилья выдавались денежные пособия, а их детям предоставлялась возможность поступления в вузы республики без сдачи вступительных экзаменов. Преследовалась очевидная цель. Увеличить в Карабахе численность азербайджанского населения. Задача эта, по имеющейся информации, осуществлялась не только в Ходжалу, но и в других азербайджанских населённых пунктах НКАО. Но ещё более изощрённой была другая задумка: произвести застройку прилегающей к аэропорту территории с грубыми нарушениями градостроительных норм. Расчёт был на то, чтобы близость жилья к аэропорту сделала бы опасными взлёты и посадки самолётов. Закрытие аэропорта становилось неизбежным.

Согласно оценке на 2012 год в Ходжалы проживало 1273 человек — все армяне.

Транспорт 
В советское время рядом с Ходжалы был построен Степанакертский аэропорт — единственный аэропорт в Нагорном Карабахе, способный принимать крупные самолёты. В ноябре 1990 года аэропорт был закрыт. Тогдашний президент Азербайджана А. Н. Муталибов отдал распоряжение разрушить взлётно-посадочную полосу и аэродромное оборудование аэропорта, но оно не было выполнено.

Города-побратимы 
В феврале 2010 года азербайджанские СМИ утверждали, что чешский город Лидице стал побратимом Ходжалы, и одна из улиц Лидице названа Ходжалы. Однако в марте 2012 года мэр Лидице Вероника Келлерова опровергла эти сообщения, заявив, что Ходжалы и Лидице никогда не были городами-побратимами, и что в Лидице нет улицы с названием Ходжалы.

Примечания 

 
Города Азербайджана
Населённые пункты Нагорно-Карабахской Республики
Аскеранский район НКР
Населённые пункты Ходжалинского района